Aguascalientes peut désigner :
 Aguascalientes, une ville mexicaine, et la capitale de l'État du même nom ;
 Aguascalientes, un État du Mexique, situé  au centre du pays.